Становская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Становская волость (Челябинский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Становская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии
 Становская волость (Ржевский уезд) — в составе Тверской губернии